

Persone
 Andrea Rapisardi Mirabelli (1883-1945) – giurista e accademico italiano
 Francesco Rapisardi (1842-1936) – architetto, scrittore, poeta e matematico italiano
 Gaetano Rapisardi (1893-1988) – architetto italiano
 Giselda Fojanesi Rapisardi (1851-1946) – scrittrice italiana
 Giuseppe Rapisardi (1799-1853) – pittore italiano
 Mario Rapisardi (1844-1912) – poeta, traduttore e docente universitario italiano
 Michele Rapisardi (1822-1886) – pittore italiano

Altro
 San Leone-Rapisardi – VIII municipalità di Catania